Distretto di Huancabamba – distretto del Perù nella regione di Pasco
Distretto di Huancabamba – distretto del Perù nella regione di Piura